Syndikation oder Syndication steht für:

 Mehrfachverwendung medialer Inhalte, siehe Content-Syndication
 Really Simple Syndication, ein Format zur Verbreitung von Nachrichten, siehe RSS (Web-Feed)

Siehe auch:
 Syndicate
 Syndikat